Bee (Italië)
Bee (Nebraska)

Black Economic Empowerment, Zuid-Afrikaanse regelgeving